Круг:
 Круг — геометрическая фигура.
 Круг — в переносном значении — .
 Круг — окружение какого-либо лица, сообщество, кружок по интересам.

Фамилия 
 Круг, Арнольд (1848—1904) — немецкий пианист и композитор.
 Круг, Барбара (1956) — восточно-германская бегунья на короткие дистанции.
 Круг, Вильгельм Траугот (1770—1842) — немецкий философ.
 Круг, Дидерих (1821—1880) — немецкий композитор.
 Круг, Иоганн Леопольд (1770—1843) — экономист, иностранный член и член-корреспондент Петербургской академии наук .
 Круг, Ирина Викторовна (род. 1976) — российская певица.
 Круг, Карл Адольфович (1873—1952) — советский электротехник, член-корреспондент АН СССР.
 Круг, Леопольд (1833—1898) — немецкий биолог, этнограф и дипломат.
 Круг, Манфред (1937—2016) — немецкий певец и актёр.
 Круг, Михаил Владимирович (наст. фамилия: Воробьёв; 1962—2002) — российский певец, автор песен.
 Круг, Тори (род. 1991) — профессиональный американский хоккеист.
 Круг, Филипп Иванович (Иоганн Филипп Круг; 1764—1844) — российский археолог, нумизмат и историк.
 Круг, Хельмут (род. 1956) — футбольный арбитр из Германии.
 Круг фон Нидда, Фридрих Альберт Франц (Krug von Nidda; 1776—1843) — немецкий поэт-романтик.

Искусство 
  — несколько одноимённых фильмов.
 «Круг» — рассказ В. В. Набокова 1934 года.

Другое 

 «Круг» — советский зенитно-ракетный комплекс.
 «Круг» — московская рок-группа 1980-х гг.
 «Круг» — украинский женский волейбольный клуб из Черкасс.
 Казачий круг — народное собрание у казаков.

См. также 

 
 
 
 
 
 
 Окружность